Гурбанлы — фамилия.

 Известные носители 
 Гурбанлы, Аиша (род. 1993) — азербайджанская дзюдоистка, участница Олимпийских игр 2020. 
 Гурбанлы, Асиман Фатулла оглы (род. 1992) — азербайджанский каратист, член сборной Азербайджана по каратэ.
 Гурбанлы, Мубариз (род. 1954) — азербайджанский государственный и общественный деятель.
 Гурбанлы, Муса Гурбан оглы (род. 2002) — азербайджанский футболист, нападающий клуба «Карабах (Агдам)» и сборной Азербайджана.
 Гурбанлы, Рухидиль (род. 2003) — азербайджанская гимнастка, серебряный призёр и бронзовый призёр вторых Европейских игр 2019.